Моралеха-де-Саяго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саяго.  Занимает площадь 33,54 км². Население — 274 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы